Leveäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leveäsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Leveäsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar